Never Ending Story – singolo dei Within Temptation del 2002
 Never Ending Story – film del 2012 diretto da Jung Yong-joo

Pagine correlate 
 The Neverending Story